Казимировка — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Казимировка — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Казимировка — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Казимировка — деревня в Лоевском районе Гомельской области.
 Казимировка — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Казимировка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Казимировка — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.
 Казимировка — микрорайон города Могилёв Могилёвской области.

Россия 
 Казимировка — хутор в Кантемировском районе Воронежской области.
 Казимировка — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.

Украина 

 Казимировка — до 1945 г. название села Прибережное в Оратовском районе Винницкой области.
Казимировка — до 1946 г. название села Надросевка в Володарский район Киевской области.
Казимировка — до 1946 г. название села Гороховое в Кагарлыкском районе Киевской области.
 Казимировка — до 1946 г. название села Квитневое в Сквирском районе Киевской области.
Казимировка — прежнее название села Чистополье в Ольшанском районе Кировоградской области.
Казимировка — до 1946 г. название села Каменистое в Золочевском районе Львовской области
Казимировка — до 1946 г. название села Белогоровка в Радивиловском районе Ровненской области.